Golubovac est un toponyme qui peut désigner :
Golubovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Paraćin, district de Pomoravlje ;
Golubovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina ;
Golluboc/Golubovac, un village du Kosovo situé dans la municipalité de Klina, district de Peć.